Osage megye (Kansas)
Osage megye (Missouri)
Osage megye (Oklahoma)